Путевая заметка (одна из разновидностей путевого очерка) — жанр, описывающий интересные события или субъективные наблюдения автора в путешествии. Широко распространена в современном мире.

Сегодня автором путевых заметок может стать практически любой человек, а с развитием интернет-технологий путешественники могут делиться с аудиторией увиденным в своих микро-блогах (любая социальная сеть) или публиковать путевые заметки в виде репортажей на специальных платформах.

Определение понятия 
«Путевые заметки» — жанр художественной публицистики, разновидность очерка. Ведущие типы речи в путевых заметках – повествование или описание, сопровождаемые, как правило, рассуждением. Предметом изображения является уклад жизни, нравы, обычаи. Всё это служит поводом для авторского размышления, обобщения, постановки проблемы. В зачине путевых заметок обозначено время и место действия, центральная часть строится на чередовании фрагментов, в заключительной части автор может делать соответствующие теме выводы.

История появления путевых заметок в России 
Путевая заметка также относится к наиболее ранним жанрам журналистики. Так, в период Средневековья и эпоху Возрождения меняются картина мира и представления о географическом пространстве. Данные факторы приводят к расширению «карты» путешествия и появлению нового метода изложения информации о путешествиях – дневникового. Примером такого дневникового метода можно назвать «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (1466—1472), где автор в жанре путевых заметок описывает свое путешествие в индийское государство Бахмани. Это было первое «хожение» в русской литературе не религиозной тематики. Путевые заметки Афанасия Никитина рассказывали о политическом строе, торговке, сельском хозяйстве, обычаях и традициях Индии. Также автор рассказал о посещенных им Кавказе, Крыме и Персии.

Если обратиться к истории возникновения путевых заметок как самостоятельного жанра, то нужно говорить о том, что жанр путешествий в литературе и жанр путевого очерка в журналистике зародился в XVIII веке, когда во всём мире активно развивалась периодическая печать.

Знаменитые литераторы создают «путевые заметки», подробно и увлекательно рассказывая об увиденном во время путешествия. Путевые заметки и путевые очерки являются прообразом тревел-журналистики (от ), под которой понимается «особое, современное на сегодняшний день направление в масс-медиа, сосредоточенное на представлении информации о путешествиях в контексте разработки таких тем, как география, история, культура, туризм и пр.».

В основе путевой заметки лежит описание мест, происшествий, встреч и событий, сопутствующих автору во время всего путешествия. А. Н. Радищев в 1790 году публикует роман в форме путевых заметок «Путешествие из Петербурга в Москву». Идея подобного построения произведения была заимствована автором у английского писателя Лоренса Стерна из его книги «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768).

К произведениям, созданным в жанре путевых заметок или очерков, можно также отнести «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (1830) А.С. Пушкина, а также такие более поздние произведения, как «Фрегат «Паллада»» (1858) И. А. Гончарова, «Остров Сахалин» (1895) А. П. Чехова, «Одноэтажная Америка» (1937) И. А. Ильфа и Е. П. Петрова и другие.

С точки зрения журналистики, еще до эпохи интернета, достаточно активно развивался жанр путевых заметок, а рассказы соотечественников о проведенном отпуске вызывали у друзей и родственников массу эмоций еще во времена СССР. В советское время журналы о путешествиях были в основном посвящены внутреннему туризму. Таким было, например, издание «Турист», выходившее в Москве с 1966 года Издание пользовалось спросом, но ощущалась нехватка сведений о жизни других стран. Эта нехватка лишь увеличивала читательский интерес к путешествиям: в газетах и журналах того времени регулярно появлялись рубрики, в том числе «Путевые заметки».

Еще большее развитие этот речевой жанр получил с развитием туристической отрасли в постсоветский период.

Наиболее заметное развитие путевые заметки как жанр трэвел-журналистики получили в эпоху миллениума. Именно с этого периода принято начинать отсчет формирования новой журналистики путешествий. В нулевые годы странствия стали журналистским мейнстримом, а путевые заметки обрели благодатную почву и расцвели на ниве интернет-среды. Сегодня путевые заметки представляют собой зарисовки автора на протяжении всего путешествия, но не отличаются глубоким анализом.

В других странах эта традиция развивалась в соответствии с местными социально-историческими условиями.

Черты 
 Путевые заметки всегда субъективны, потому что мы видим картину путешествия от лица автора (журналиста).
 Путевые заметки обязательно содержат оценку автора и всегда эмоционально окрашены.
 Путевая заметка хороша тем, что является открытой формой выражения мысли, то есть автор свободно может излагать материал на любую тему

Языковые особенности путевых заметок 
Язык путевых заметок имеет непринужденный и неофициальный характер, лексически и синтаксически разнороден. Здесь встречаются термины, книжная лексика, иноязычные заимствования, слова высокой стилистической окраски, просторечные, диалектные слова и выражения, жаргонизмы, а также частицы, междометия, фразеологизмы, риторические вопросы. Все эти средства обеспечивают эмоционально-экспрессивную окраску речи, оценочность субъективного характера.

Вместе с тем, перечисленные языковые средства не являются особенностью исключительно путевой заметки — они характерны и для устного рассказа о путешествии, и для путевых очерков.

Особенность языка путевых заметок заключается в том, что здесь, наряду с типичной для трэвел-жанров когнитивной функцией, весьма ярко выступает апеллятивная функция. Как правило, автор не призывает читателей совершить поездку напрямую, с помощью императива, а использует более эмоциональные сентенции.

Стилистические особенности 
 Жанр путевых заметок можно назвать художественно-публицистическим, потому что он соединяет в себе репортажное и исследовательское начало.
 Автор путевых заметок сам решает, какими методами раскрывать материал, на что делать акцент и как правильно анализировать объекты наблюдения.
 Автор путевой заметки всегда должен показывать себя увлечённым исследователем.

Создание путевых заметок 
Работа над путевой заметкой, как и над многими другими журналистскими материалами, состоит из двух этапов. На первом журналист собирает необходимую информацию, проверяет и осмысливает её. Второй этап сугубо творческий и зависит от стиля и привычки писать непосредственно журналиста.

Структура путевых заметок обычно представлена тремя частями: вступлением, основной частью и заключением. Всегда присутствует более или менее экспрессивное название.

Особенности жанра путевых заметок 
 Во-первых, это субъективность, в любой путевой заметке автор пишет от себя, он сам выбирает темы для размышления и героев для обсуждения, читатель воспринимает прочитанное так, как видел это автор.
 Во-вторых, эмоциональность. Автор путевой заметки описывает свои эмоции, при этом он может выражать это образами или иными приёмами.
 В-третьих, свободная композиция, у путевой заметки нет определённой структуры (например, как у новостного жанра), автор может начать и закончить заметку, как ему вздумается, например, начать повествование с конца путешествия или описывать всё точно по плану.
 В-четвёртых, репортажность, сюда мы включаем детали, эффект присутствия автора и использование метода наблюдения.
 В-пятых, каждый путевой очерк имеет исследовательское начало, в него входит анализ увиденного, синтез, дедукция и индукция.
 В-шестых, увлечённость исследователя, тут необходимо говорить о том, что в путевом очерке присутствует особая роль автора, он одновременно является исследователем и путешественником, который любознателен, но в то же время осторожен, имеет широкий кругозор и готов в любую секунду сорваться с места и отправиться в путь.
 В-седьмых, специфичен объект описания: путевые заметки, ориентированные на нравы и обычаи местного населения, представляют собой чередование фрагментов путешествия и включают рассуждения автора. Предмет заметок — это событие, метод — поиск ответов на шесть вопросов (Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом?), а функция — это объективный рассказ о каком-либо событии с большим или меньшим количеством подробностей.
 Восьмая особенность — путевая заметка имеет свободный язык выражения, который, как и структуру, определяет сам автор.

Вопрос о статусе путевых заметок в интернет-среде 
Относительно особого статуса интернет-заметок у лингвистов нет единого мнения: одни авторы склоняются к тому, что в случае интернет-общения речь идет о трансформации исконно литературного жанра путевых заметок, поскольку цели и задачи такой формы общения остаются теми же, что и во время непосредственного общения, основные характеристики жанра — лингвистическое выражение и цель использования жанра — сохраняются.

Другие авторы относят современные трэвел-заметки к жанру исконно сетевых, т.е. порожденные самим использованием языка в сети, и заимствованные интернетом из других сфер общения.

Актуальные тенденции жанра путевых заметок, сложившиеся в глобальной инфосреде 
Во-первых, это отношение путевых заметок к софт-медиа, то есть преобладание в материале досуговой, развлекательной информации, не теряющей своей актуальности некоторое время. Софт-медиа характеризуются также своим литературным повествованием, детальностью, наличием бэкграунда.

Во-вторых, наличие в трэвел-материалах элементов инфотейнмента. Его положительное влияние выражается в интерактивности, доступности информации для любой аудитории, в оригинальной подаче медиапродукта, а также в релаксационной функции.

В-третьих, в инофсреде все большую роль играет персонализация журналистики, то есть возможность получать читателю качественную информацию, в которой он заинтересован ввиду своего образа жизни и интересов. В связи с этим появляются новые требования к трэвел-текстам путевых заметок: выражение мыслей автора, экспрессивность материала наравне с его документальностью и объективностью.

Известные авторы и их путевые заметки 
 А. Н. Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву»
 А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»
 И. А. Гончаров, «Фрегат „Паллада“»
 А. П. Чехов, «Остров Сахалин»
 И. Ильф, Е. Петров, «Одноэтажная Америка»
 В. Вулф, «Путевые заметки»
 Франсуа Рене де Шатобриан, «Воспоминания об Италии, Англии и Америке»
 Рансмайр Кристоф, «Ужасы льдов и мрака»

См. также 
 Путешествие (литература)
 Трэвел-журналистика

Примечания

Библиография 
 История русской журналистики XIX века: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика». — 3-е изд., испр. — М.: Изд-во МГУ; «Печатные Традиции», 2008. — 304 с.
 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста: учеб. пособие / под ред. С. Г. Корконосенко. — СПб., 2000. — 168 с.
 Кубатьян Г. С. Видеолекция по истории трэвел-журналистики.
 Маслова Н. М. Путевые заметки как публицистическая форма. — М., 1977.

Литературные жанры
Жанры журналистики
Путевые заметки
Литература о путешествиях